Nati ist der Familienname folgender Personen:
 Germano Nati (1946–2008), eritreischer Politiker
 Hortig Nati (* 1986), israelischer Radsportler
 Sofia Nati (* 1993), deutsch-griechische Fußballspielerin
 Valerio Nati (* 1956), italienischer Boxer

Nati steht für:
 Nati, Kurzform des weiblichen Vornamens Renate (Name)
 umgangssprachlich für eine Schweizer Nationalmannschaft

NATI steht für:
 NATI, früherer Name von NAMI, sowjetisches Institut zur Entwicklung von Fahrzeugen

Siehe auch:
 Naty, weiblicher Vorname

Abkürzung